Die Millî Lig 1960/61 war die dritte Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 27. August 1960 mit dem 1. Spieltag und endete am 4. Juni 1961 mit 38. Spieltag.

Türkischer Meister wurde Fenerbahçe Istanbul. Es war der zweite Meisterschaftstitel für die Blau-Gelben. Mit einem Punkt Rückstand wurde der Stadtrivale Galatasaray Istanbul Vizemeister.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Relegation

Torschützenkönig 

Metin Oktay von Galatasaray Istanbul wurde mit 36 Toren zum dritten Mal in seiner Karriere Torschützenkönig.

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul

Weblinks 
 Information zur Saison 1960/61 auf mackolik.com (türkisch)

1960/61
Fußballsaison 1960/61